Bóbrka ist der Name folgender Orte:

Polen:
 Bóbrka, Ortschaft in der Gemeinde Chorkówka Powiat Krośnieński, Woiwodschaft Karpatenvorland, ein ehemaliges Erdölfördergebiet in Galizien
 Bóbrka, Ortschaft in der Gemeinde Solina, Powiat Leski, Woiwodschaft Karpatenvorland

Ukraine:
 Bóbrka bzw. ukrainisch: Bibrka in der Oblast Lwiw

Siehe auch:
 Bobrek